Galatea (mythologie), een figuur in de Griekse mythologie
Galatea (maan), een maan van Neptunus
Galatea (geslacht), een geslacht van de Donacidae
La Galatea, het eerste grote werk van Miguel de Cervantes Saavedra, geschreven in 1585
Galathea, een geslacht springkrabben
Galatea (computerspel), een computerspel